«Sansón y Dalila» puede referirse a:

Religión 
 Sansón y Dalila, personajes bíblicos del libro de los Jueces.

Arte

Música 
 "Sansón y Dalila (Samson et Dalila)" (n/d), ópera de Camille Saint-Saëns;
 Samson (n/d), oratorio de Haendel;
 Samson and Delilah (1976), canción de Grateful Dead;

Pintura 
 Sansón y Dalila (1495), pintura de Andrea Mantegna- en la National Gallery de Londres;
 Sansón y Dalila (1529-1530), pintura de Cranach - en el Metropolitan de Nueva York;
 Sansón y Dalila (1609-1610), pintura de Rubens en la National Gallery de Londres;
 Sansón y Dalila (1628), pintura de Rembrandt en la Gemäldegalerie de Berlín;

Cine 
 Sansón y Dalila (1922), película de Alexander Korda;
 Sansón y Dalila (1949), película de Cecil B. DeMille;
 Sansón y Dalila (1984), película de Lee Philips;
 Sansón y Dalila (1985), película;
 Sansón y Dalila (1996), película de Nicolas Roeg;
 Sansón y Dalila (2009), película de Warwick Thornton;
Sansón y Dalila (2011), miniserie brasileña